Fundătura ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Fundătura (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Fundătura (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Fundătura (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Fundătura (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Fundătura (Arsura), Dorf im Kreis Vaslui
 Fundătura (Delești), Dorf im Kreis Vaslui
 Fundătura Mare, Dorf im Kreis Vaslui
 Fundătura Mică, Dorf im Kreis Vaslui
 Fundătura Răchitoasa, Dorf im Kreis Bacău